Peter Obernburger ist der Name folgender Personen:

* Peter Obernburger (Kanoniker), (um 1490–1553), Mainzer Kleriker und Registrator in der kaiserlich-kurfürstlichen Reichskanzlei in Mainz 
 Peter Obernburger (Reichshofrat), (um 1530–1588), Jurist, Sekretär bei Kaiser Karl V. und anderen, Reichshofrat bei den Kaisern Maximilian II. und Rudolf II.

Siehe auch:
 Obernburger